Кованлук може бити:

 Кованлук (Краљево), насељено место града Краљева, Република Србија
 Кованлук (Мерошина), насељено место у општини Мерошина, Република Србија
 Кованлук (Бијељина), насељено место у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Кованлук (Ниш), градско насеље у општини Палилула, град Ниш, Република Србија